A 2013-as brazil labdarúgó-első osztály, más néven Brasileiro Série A a brazil országos bajnokságok 57-ik szezonja a megalakulása óta. A bajnokság élén a Cruzeiro csapata végzett, megszerezve ezzel harmadik bajnoki trófeájukat.

Változások az előző idényhez képest 
A Série B-ből feljutott a Série A-ba.
Goiás
Criciúma
Atlético Paranaense
Vitória

A Série A-ból kiesett a Série B-be
Sport Recife
Palmeiras
Atlético Goianiense
Figueirense

A bajnokság alakulása

Részt vevő csapatok

Tabella 

(CV): Címvédő, (Ú): Újonc

1A 2013-as Copa Libertadores címvédőjeként automatikus résztvevője a 2014-es Copa Libertadores csoportkörének.

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
Official webpage 
Official regulations 
2013 Campeonato Brasileiro Série A at Soccerway

Brazil labdarúgó-bajnokságok
Brazil 1